Stokesia ist

 Stokesia Greene. eine Gattung der Korbblütler mit einer Art, der Kornblumenaster Stokesia laevis

 Stokesia Wenrich, 1929. eine Gattung der Wimpertierchen (Ciliophora) mit einer Art, Stokesia vernalis